Emory Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Emory Branch (Arkansas), im Saline County
 Emory Branch (Georgia), im Rabun County
 Emory Branch (Kentucky), im Knott County
 Emory Branch (North Carolina), im Macon County
 Emory Branch (Tennessee), im Morgan County